Дарія Гаврилова і Еліна Світоліна були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Андрея Міту і Іпек Сойлу виграли титул, оскільки їхні суперниці Ксенія Нолл і Данка Ковінич знялись перед фінальним матчем. Міту і Сойлу для здобуття титулу достатньо було виграти лише два матчі, оскільки їхні суперниці за півфіналом також знялись.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2016 у турецькому спорті
Стамбул Cup, парний розряд
2016